Argentinië:
Potrerillos (La Poma), een plaats in het Argentijnse departement La Poma
Potrerillos (Luján de Cuyo), een plaats in het Argentijnse departement Luján de Cuyo
Los Potrerillos, een plaats in het Argentijnse departement Ambato
Honduras:
Potrerillos (Cortés), een gemeente in het Hondurese departement Cortés
Potrerillos (El Paraíso), een gemeente in het Hondurese departement El Paraíso